Стрибрњице могу бити:

 Стрибрњице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Стрибрњице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република